A magyar labdarúgó-bajnokság első osztályának 2019–2020-as szezonja a 118. magyar labdarúgó-bajnokság volt. A Ferencvárosi TC megvédte címét és megszerezte 31. bajnoki címét. A szezon végén a MOL Fehérvár FC, a Puskás Akadémia és a kupagyőztes Budapest Honvéd harcolta ki a nemzetközi kupaszereplés jogát. Kiesett a Debreceni VSC és a Kaposvári Rákóczi.

A koronavírus-járvány miatt a bajnokság 25. fordulóját követően, 2020 márciusának közepén a Magyar Labdarúgó Szövetség félbeszakította a szezont, amely május 30-án folytatódott és végül június 27-én ért véget.

Csapatváltozások a 2018–2019-es szezonhoz képest 
Kiesett a másodosztályba:
Szombathelyi Haladás (a 2018–2019-as NB I 12. helyezettje)
MTK Budapest FC (a 2018–2019-es magyar labdarúgó-bajnokság 11. helyezettje)

Feljutottak az első osztályba:
 Zalaegerszegi TE FC (a 2018–2019-as NB II 1. helyezettje)
 Kaposvári Rákóczi FC (a 2018–2019-es NB II 2. helyezettje)

Résztvevők és stadionjaik

Csapatok adatai 

(e): elöl, (h): hátul

Vezetőedző-váltások

Csapatok száma megyénkénti bontásban 

<div style="clear:both;">

A bajnokság végeredménye

Góllövőlista

Frissítve:

Mérkőzések 
A fordulók eredményei a jobb oldali szövegre kattintva nyitható/csukható.

Helyezések fordulónként

Nemzetközi kupaszereplés

Eredmények 
Az eredmények minden esetben a magyar labdarúgócsapatok szemszögéből értendőek.(o) – otthon játszott, (i) – idegenben játszott mérkőzés.

UEFA-együttható 
A szezon során a magyar klubcsapatok az alábbi eredményeket érték el:

Jegyzetek

Források 

magyar 1
Magyar elsőosztályú labdarúgó-bajnokságok
Covid19-koronavírus-járvány miatt elhalasztott események